Pes je lahko:

 pes, štirinožni sesalec
 pes (tudi podatus), znak v notnem zapisu z nevmami